Lars Bender (Rosenheim, 27 april 1989) is een Duits voormalig professioneel voetballer die doorgaans als verdedigende middenvelder speelde. Hij speelde in zijn carrière voor 1860 München en Bayer 04 Leverkusen. Bender speelde tussen 2011 en 2014 negentien keer in het Duits voetbalelftal.

Carrière

1860 München
Hij debuteerde in 2006 bij TSV 1860 München samen met zijn broer Sven Bender. Hij kwam daar tot meer dan 50 wedstrijden, alvorens hij de overstap maakte naar de Bundesliga.

Bayer Leverkusen
Bender verruilde in 2009 TSV 1860 München voor Bayer Leverkusen, waar hij in oktober 2013 zijn contract verlengde tot medio 2019. Hij volgde in augustus 2015 Simon Rolfes op als aanvoerder van de ploeg. Bender speelde in het seizoen 2017/18 zijn 250e officiële wedstrijd voor de club. Na het aflopen van zijn contract in de zomer van 2021 besloot Bender, net als zijn broer, te stoppen met profvoetbal waarna ze beide de overstap maakten naar hun oorspronkelijke vereniging de TSV Brannenburg.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Bender debuteerde in 2011 in het Duits voetbalelftal. Daarmee nam hij een jaar later deel aan het EK 2012. Ook deed hij alle zes de wedstrijden mee tijdens de Olympische Zomerspelen 2016, waarop Duitsland zilver pakte.

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van TSV 1860 München
Lijst van spelers van Bayer 04 Leverkusen

Duits voetballer
Duits olympisch deelnemer